Jan Wężyk (1575–1638) – interrex, prymas Polski, arcybiskup gnieźnieński, biskup przemyski i poznański
 Jan Wężyk (zm. 1649/1650) – chorąży mniejszy sieradzki, łowczy sieradzki
 Jan Wężyk (zm. 1661) – dworzanin królewski, starosta sieradzki i warecki, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Jan Idzi Wężyk – pisarz ziemski wieluński